

Brasil 
 Rua das Flores (Curitiba) ou Rua XV de Novembro (Curitiba)

Portugal 
 Rua das Flores (Porto)
 Rua das Flores de Santa Cruz — arruamento no Castelo (Lisboa)
 Rua das Flores — arruamento em São Paulo (Lisboa)
 Rua das Flores — arruamento em Encarnação (freguesia de Lisboa)

Literatura 
 A Tragédia da Rua das Flores — romance de Eça de Queirós

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de transporte